Wim Ibo, een Nederlands cabarethistoricus
 Igbo (volk) of Ibo, een volk in Nigeria
 Igbo (taal) of Ibo, een taal gesproken in Nigeria
 District Ibo, een district in de Japanse prefectuur Hyogo 
 Ibo (eiland), een eiland in Mozambique
 Ibo (stad), een stad in Mozambique
 Ibo (zanger), Macedonische schlagerzanger

IBO wordt als afkorting gebruikt voor:
 International Baccalaureate, organisatie die Engelstalige opleidingen organiseert
 Internationale Bouworde, een vereniging zonder winstoogmerk die met vrijwilligers bouwprojecten realiseert
 Interdepartementaal Beleidsonderzoek, een term van de Nederlandse rijksoverheid 
 individueel beroepsonderwijs, de naam van het Leerwegondersteunend onderwijs tot 1992
 Individuele Beroepsopleiding, een opleiding van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 Instituut voor Bedrijfskunde, instituut dat bedrijfskundige opleidingen op HBO/academisch niveau verzorgt
 International Boxing Organization, een Amerikaanse boksbond
 bilaterale investeringsbeschermings-overeenkomst (IBO)